Il doppio femminile del Lipton Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Meredith McGrath e Larisa Neiland.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
n/a
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (finale)
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (semifinali)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti)
 Lori McNeil /  Helena Suková (quarti)
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (quarti)
 Lisa Raymond /  Gabriela Sabatini (secondo turno)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (quarti) 
 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (terzo turno) 
 Jill Hetherington /  Irina Spîrlea (secondo turno) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno) 
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (terzo turno) 
 Zina Garrison-Jackson /  Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Lipton Championships 1996